

Film
The Double Standard – cortometraggio del 1915 diretto da William C. Dowlan
The Double Standard – film del 1917 diretto da Phillips Smalley

TV
The Double Standard, episodio della serie tv Maude (1973)
The Double Standard, episodio della serie tv  For the People (2002)